Грибаново — название населённых пунктов.

Россия 
 Грибаново — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Грибаново — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Грибаново — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Грибаново — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Грибаново — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Грибаново — деревня в городском округе Красногорск Московской области.
 Грибаново — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Грибаново — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Грибаново — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Грибаново — село в Сергачском районе Нижегородской области.
 Грибаново — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Грибаново — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Грибаново — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Грибаново — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Грибаново — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Грибаново — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Грибаново — деревня в Угличском районе Ярославской области.